Het monster uit de diepte (Jommeke), een stripverhaal van Jommeke
 Het monster uit de diepte (Patrick Lagrou), een jeugdboek van Patrick Lagrou